Stöckicht oder Stoeckicht ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Stöckicht (1930–2018), deutscher Jurist und Politiker
 Wilhelm Stoeckicht (1892–1965), deutscher Getriebekonstrukteur und -erfinder